Plusieurs villes ou communes, surtout en Europe, possèdent une rue des Dominicains (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a son origine dans la présence dans le quartier concerné d’un couvent des ‘pères Dominicains’, nom populaire des membres de l'Ordre des Prêcheurs, fondé par saint Dominique de Guzman.

en  
Rue des Dominicains (Dominicanenstraat), à Anvers
Rue des Dominicains, à Braine-le-Comte
Rue des Dominicains à Bruxelles.
Rue des Dominicains, à Libramont
Rue des Dominicains à Liège.
Rue des Dominicains, à Mons

en  
Rue des Dominicains à Nancy ;
Rue des Dominicains à Strasbourg.

aux  
Rue des Dominicains (Dominicanenstraat), à Langenboom
Rue des Dominicains (Dominicanenstraat), à Nimègue
Rue des Dominicains (Dominicanenstraat), à Ossendrecht
Rue des Dominicains (Dominicanenstraat), à Venlo

Dominicains